

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 5
 Witowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Wiązów 
 Witowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica
 Witowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Końskowola 
 Witowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Charsznica 
 Witowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria

Zobacz też 
 Górki-Witowice, Witowice Dolne, Witowice Górne